Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt. Folgend die Resultate im Herreneinzel.

Qualifikation

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Resultate

2001 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 2001
Weltmeisterschaft 2001/Herreneinzel